Deadly ("mortale" in lingua inglese) può indicare:

Cinema e televisione 
 Deadly – film del 1991 diretto da Esben Storm
 Deadly – serie animata australiana
 Deadly – programma televisivo britannico

Personaggi immaginari 
 Uncle Deadly – personaggio dei Muppet